GENIE, programa de vigilância
Genie (criança selvagem), alcunha de Susan M. Wiley
Genie Engine, um motor de jogos eletrônicos
Colour Genie, um microcomputador produzido pela empresa de Hong Kong EACA
Video Genie, uma série de microcomputadores produzida pela empresa de Hong Kong EACA
Video Genie III, um computador pessoal produzido pela empresa de Hong Kong EACA
Genie Awards, um prêmio do cinema do Canadá
Genie in a Bottle, single de Christina Aguilera
Tell Me Your Wish (Genie), mini-álbum do girl group sul-coreano Girls' Generation
 Tell Me Your Wish (Genie) (canção), canção do mini-álbum homônimo

Desambiguação